Indiana Jones 4 steht für:
 Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, ein Abenteuerfilm (2008)
 Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ein Computerspiel (1992)